Mate Granić (ur. 1947) – chorwacki lekarz, polityk, wicepremier, brat Gorana
 Goran Granić (ur. 1950) – chorwacki inżynier, polityk, wicepremier, brat Mate
 Goran Granić (ur. 1975) – bośniacki piłkarz